Бонасила () — река на западе Аляски (США), правый приток нижнего течения реки Юкон, протекает по территории Кусилвака и Юкон-Коюкука. Длина реки — 201 км.

Название Бонасила означает «хорошее место» и происходит от старого испанского названия данного региона Аляски, впервые оно было задокументировано Геологической службой США в 1916 году.

Бонасила берёт своё начало на холмах Нулато и течёт на юго-восток к Бонасила-Слау — протоке Юкона. Протока течёт около западной части острова Элкхорн, который находится в 43 километрах к северо-западу от Холи-Кросс, и далее вниз к Юкону. Бонасила впадает в Юкон на высоте 18 м над уровнем моря.

См. также 
 Список рек Аляски

Примечания 

Притоки Юкона
Реки Аляски
Кусилвак
Юкон-Коюкук